ASM se poate referi la:
Academia de Științe Medicale - for medical academic din România, diferit de Academia Română, înființat în 17 aprilie 1935
Academia de Științe a Moldovei - for academic din Republica Moldova
Asociația Studenților Maghiari din Târgu Mureș (ASM Târgu Mureș) - organizație studențească fondat în 1990